32-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 7 — 8 февраля 1931 года в Стокгольме (Швеция). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 20 конькобежцев из 6 стран. Трёхкратным чемпионом Европы стал финский скороход Клас Тунберг, призёрами — Осси Бломквист (Финляндия) и Дольф ван дер Шеер (Нидерланды).

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы-1931 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft
 Результаты чемпионата Европы-1931 в классическом многоборье на сайте skateresults.com

1931
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Чемпионаты Европы в 1931 году
Февраль 1931 года
Спорт в Швеции в 1931 году
Чемпионаты Европы в Швеции